Budky (ukrainisch ; russische Entsprechung /Budki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw, siehe Budky (Sinkiw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Budky (Bilopillja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Budky (Korosten)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Budky (Kremenez)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy, siehe Budky (Tscherkassy)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Budky (Nemyriw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi, siehe Budky (Manewytschi)

 Dorf (ukrainisch Будьки) in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka, siehe Budky (Schmerynka)

siehe auch:
 Budki